Sālote Mafileʻo Pilolevu Tukuʻaho, princesa real de Tonga (Nukualofa, 14 de noviembre de 1951) es la segundogénita y única hija del difunto rey Taufa'ahau Tupou IV y de su consorte, la reina Halaevalu Mataʻaho ʻAhomeʻe. Es miembro de la casa de Tupou y ocupa la octava posición en la línea de sucesión al trono.

Primeros años y educación 
Sālote nació en el Palacio Real, Nukualofa, el 14 de noviembre de 1951, como segundogénita del príncipe heredero Tāufaʻāhau y la princesa heredera Halaevalu Mataʻaho, y durante el reinado de su abuela, la reina Sālote Tupou III, de quien recibió el nombre. Fue bautizada en la fe metodista.

Fue educada en la Escuela Diocesana Anglicana para Niñas situada en Auckland, Nueva Zelanda.

Deberes oficiales 
El 2 de agosto de 2010, Sālote acompañó al director de Turismo de Tonga en la Expo Mundial de Shanghái para ayudar a impulsar el turismo en el reino.

En junio de 2013, como patrona de Tupou High School, organizó las celebraciones del 50 aniversario de la escuela. El 20 de noviembre de 2013, fue la anfitriona del 15º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Tonga y China; los invitados fueron: Li Baodong, viceministro de Relaciones Exteriores y Li Xiaolin, presidente de China Power Investment Corporation.

Muchas veces sola o con algún miembro de la familia real, ella inaugura escuelas, centros y nuevas atracciones. Además, realiza visitas oficiales al extranjero.

Regente 
Hasta la adhesión de su hermano menor, el rey Tupou VI, fue designada como regente automática en su ausencia hasta que, el 11 de marzo, su hermano el rey Tupou VI abolió la regencia, la declaración oficial fue: "Su majestad ha decidido que no se nombrará un regente durante su ausencia, ya que los nuevos acuerdos constitucionales hacen innecesario dicho nombramiento"; Sālote había servido como regente cuatro veces.

 2008

 El 29 de mayo anunció que el gobierno presentaría un proyecto de ley de reforma política para junio de 2008. 
 El 6 de noviembre, pronunció el discurso de clausura del año en la Asamblea Legislativa. 

 2010

 El 14 de noviembre dirigió la marcha del Día de los Caídos e inspeccionó a las Fuerzas Armadas de Su Majestad como comandante en jefe.

 2011

 El 25 de enero, nombró al nuevo primer ministro como Sialeʻataongo Tuʻivakanō. 
 El 26 de enero nombró a 'Uliti Uata como ministro de Salud. 
 El 13 de enero, se dirigió al Gobierno de Tonga en la apertura de la primera reunión de la Asamblea Legislativa.

Matrimonio 
La princesa real, con su esposo, noble y diplomático tongano, el Excmo. Siosaʻia Maʻulupekotofa, Lord Tuita de ʻUtungake, son los padres de cuatro hijas.

Títulos, estilos y honores

Títulos 

 14 de noviembre de 1951 - 16 de diciembre de 1966: Su alteza real, la princesa Sālote Mafileʻo Pilolevu de Tonga
 16 de diciembre de 1966 - 18 de marzo de 2012: Su alteza real, la princesa Sālote Mafileʻo Pilolevu, princesa real de Tonga, lady Tuita de Utungake 

 18 de marzo de 2012 - presente: Su alteza real, la princesa Sālote Mafileʻo Pilolevu de Tonga, lady Tuita de Utungake.

Honores

Nacionales 

 Dama Gran Cruz con Collar de la Real Orden de Pouono
 Dama Gran Cruz con Collar de la Ilustrísima Orden de la Reina Sālote Tupou III
 Dama Gran Cruz de la Orden de la Corona
 Dama de la Real Orden Familiar del Rey Jorge Tupou V
 Medalla de Jubileo de Plata del Rey Tāufaʻāhau Tupou IV
 Medalla de Coronación del Rey Tupou VI
 Medalla de Coronación del Rey Jorge Tupou V Tonga

Extranjeros 

 Japón: Paulownia Dama Gran Cordón de la Orden de la Preciosa Corona

Ancestros

Referencias 

Realeza de Tonga
Tonganos
Príncipes de Tonga